Хуземан () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хуземан, Вальтер (1909-1943) — коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Хуземан, Марта (1913-1960) — актриса, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».